Cet article donne la liste des  de la période comprise entre les deux élections sénatoriales (2020-2023), soit élus à l'issue des élections sénatoriales de 2017 ou 2020 ( renouvelés lors de cette élection), soit suppléant les élus ayant été nommés au gouvernement ou décédés, soit élus à l'occasion d'élections.

Liste des sénateurs actuels

Évolution au cours de la période 
 Patrick Boré, sénateur LR des Bouches-du-Rhône meurt le 5 juillet 2021.
 Catherine Fournier, sénatrice centriste du Pas-de-Calais meurt le 7 décembre 2021.
 Olivier Leonhardt, sénateur RDSE de l'Essonne meurt le 2 février 2022.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections sénatoriales françaises de 2017 (liste des sénateurs)
 Élections sénatoriales françaises de 2020
 Liste des présidents du Sénat français et des chambres assimilées
 Liste des députés de la  législature de la Cinquième République

Liens externes 
 

2020